Валенти́н Васи́льевич Соро́кин (род. 1936) — советский и российский поэт, переводчик и публицист.

Биография 
Родился 25 июля 1936 года на хуторе Ивашла (ныне Башкортостан) в многодетной семье лесника. Родители — Василий Александрович и Анна Ефимовна Сорокины. Отец с Великой Отечественной войны вернулся инвалидом, старший брат погиб в результате несчастного случая. В 14 лет уходит из родительского дома и поступает в ФЗО № 5. Десять лет работал в мартеновском цехе оператором электрокрана на Челябинском металлургическом заводе.

Закончил вечернюю школу и горно-металлургический техникум.

В 1962 году приезжает в Москву для учёбы на Высших литературных курсах. За стихи русского, патриотического направления, подвергается многолетнему прессингу со стороны КГБ. Окончив ВЛК, в 1965—1967 годах Сорокин заведует отделом поэзии в саратовском журнале «Волга». В 1967 году на пленуме Союза писателей, который проходил в Саратове, Константин Федин назвал отдел поэзии «Волги» лучшим в стране. Уже в первый год выпуска в журнале опубликованы стихи Андрея Дементьева, Владимира Гордейчева, Бориса Сиротина, Фёдора Сухова, Ольги Фокиной, Людмилы Щипахиной, Давида Кугультинова, Мусы Гали и др. поэтов. В пятом номере по инициативе Валентина Сорокина был напечатан и отрывок из «Чевенгура» Андрея Платонова — «Происхождение мастера» (первоначально предполагалась публикация всего романа, но не разрешила цензура). В 1967—1969 ведёт отдел очерка и публицистики в журнале «Молодая гвардия».

В 1970—1980 гг. Валентин Сорокин — главный редактор издательства «Современник». С 1983 по 2014 гг. Сорокин руководил Высшими литературными курсами.

По мнению публициста Сергея Семанова, начиная с 1978 года на Сорокина и других руководителей «Современника» начинаются гонения со стороны властей. Его лишают квартиры, выносят на обсуждение КПК. По утверждению публициста А. Байгушева, гонения на Сорокина начались из-за выступлений против всесильной советской цензуры. В других источниках отмечается последовательная антисемитская позиция Сорокина: так, Юрий Безелянский пишет: «Берёт оторопь, когда, с позволения сказать, поэт Валентин Сорокин пишет:

От бесхлебья и от СПИДаПогибать я не хочу,Завтра главного хасидаЗа тютюльку ухвачу.

Что за бесовщина?! И в бесхлебье и в СПИДе виноваты хасиды, как представители еврейского народа?» Британский учёный Яаков Рои выделяет как выразительный пример антисемитизма в российской литературной среде статью Сорокина «Свои чужие» («Наш современник», 1989, № 8), в которой Сорокин сетует на присуждение Иосифу Бродскому Нобелевской премии, заявляя, что Бродский мог бы стать настоящим поэтом лишь в том случае, если бы писал на своём языке — идише.

Подполковник внутренней службы, ветеран МВД Яков Шац, напротив, считает, что «очень русский поэт Сорокин понятен и близок читателям других национальностей России, тем, кто, говоря словами Владимира Даля, „думает по-русски“». По мнению Я. Шаца, «сердцем болеющий за судьбу страны, он [Валентин Сорокин] не может писать высоким слогом о людях, стоявших у руля власти в перестроечные времена, проводивших политику, которая по своей сути не являлась ни патриотической, ни национальной».

С 1983 года по 2014 гг. Сорокин был проректором Высших литературных курсов. В советское время курсы были в ведении Союза писателей СССР. В годы крушения СССР у Сорокина была возможность приватизировать здание, где располагались курсы. Вместо этого С. перевёл их в ведение Литературного института и сохранил курсам государственный статус.

В 1990 году подписал «Письмо 74-х».

После распада СССР Сорокин трудится в качестве сопредседателя Союза писателей России, затем работал заместителем председателя исполкома Международного сообщества писательских союзов.

Творчество 
Первые публикации были в районной, затем в областной прессе. В 1957 году его стихи включает в альманах Н. Воронов, в 1960 году выходит первая книга «Мечта», некоторые стихи из которой позволили критикам отнести Сорокина к «рабочим поэтам». Однако в 1962 году вышло два сборника стихов «Мне Россия сердце подарила» и «Я не знаю покоя», где лирический герой ставит перед собой совсем другие проблемы.

В 1962 году по рекомендации Л. С. Соболева, Б. А. Ручьёва и В. Д. Фёдорова Сорокин вступает в СП СССР.

В 1970-х годах Сорокин пишет ряд поэм «Евпатий Коловрат», «Пролетарий», «Дмитрий Донской», «Сейитназар», «Красный волгарь», «Две совы», «Золотая».

В 1980-х годах Сорокин неоднократно пытается опубликовать большую эпическую поэму «Бессмертный маршал» (о Г. К. Жукове), дописанную им ещё в 1978 году, однако из-за соображений политической цензуры из неё убирались сотни и тысячи строк. Полностью впервые она была опубликована только в 1989 году.

В конце 1980-х-начале 1990-х Сорокин издает серию очерков о погибших русских поэтах — С. А. Есенине, Б. П. Корнилове, П. Н. Васильеве, Н. М. Рубцове и др., которые впоследствии вошли в документально-публицистическую книгу «Крест поэта» (1995). Также пишет серию очерков о многих современных поэтах и писателях: Б. А. Ручьёве, Л. К. Татьяничевой, В. Фёдорове, П. Л. Проскурине, Ю. В. Бондареве, Е. А. Исаеве , В. Семакине, И. Шевцове, Н. П. Воронове, И. Акулове, М. Львове, Д. М. Ковалёве, В. Ф. Бокове, С. Куняеве, А. Маркове, А. А. Прокофьеве, В. Богданове, В. И. Машковцеве, А. Филатове, С. Викулове, С. Поделкове, В. Кочеткове, Ю. Л. Прокушеве, О. Шестинском и др.

Стихи Валентина Сорокина переведены на многие европейские языки, на арабский, японский и хинди.

Пародию на стихотворение Сорокина

написал Александр Иванов

Сочинения 
 Мечта: Стихи. Челябинск, 1960.- 36 с., 2 000 экз.
 Я не знаю покоя: Стихи. Челябинск, 1962. — 152 с., 7 000 экз.
 Мне Россия сердце подарила: Стихи. Челябинск, 1963. — 208 с., 10 000 экз.
 Ручное солнце: Стихи. М., Советский писатель, 1963; — 80 с., 9 000 экз.
 Лирика: Стихи. Челябинск, ЮУКИ, 1966—124 с., 10 000 экз.
 Избранная лирика. / Вс. ст. Михаила Беляева, М., Молодая гвардия, 1966; 32 с., 175 000 экз. (Б-чка избранной лирики).
 Разговор с любимой: Стихи и поэмы. Саратов, 1968. — 108 с., 5 000 экз.
 Голубые перевалы: Стихи. М., Советский писатель, 1970. — 144 с., 10 000 экз.
 Лирика. Челябинск, ЮУКИ, 1970. — 140 с., 10 000 экз.
 Проплывают облака: Стихи. М., Советская Россия, 1971; — 80 с., 20 000 экз.
 Старое и новое. М., Малыш, 1971; — 16 с., 150 000 экз.
 За журавлиным голосом: Стихи и поэмы. М., Московский рабочий, 1972. — 192 с., 20 000 экз.
 Клик. Стихотворения и поэмы. М., Молодая гвардия, 1973; — 168 с., 40 000 экз.
 Огонь: Поэмы. М., Современник, 1973; — 240 с., 20 000 экз.
 Грустят березы; Стихи. М., Правда, 1974; 32 с., 100 000 экз. (Б-ка «Огонёк»)
 Признание: Стихи, поэмы. / Вст. ст. М. Львова. М., Советский писатель, 1974; — 184 с., 20 000 экз.
 Петино солнышко: Стихи. М., Малыш, 1974; — 18 с., 150 000 экз.
 Багряные соловьи: Стихотворения. М., Советская Россия, 1976. — 336 с.; 20 000 экз.
 Озерная сторона: Стихи и поэмы. / Послеслов. Бор. Леонова, М., Воениздат, 1976; — 256 с., 20 000 экз.
 Плывущий Марс: Стихотворения и поэмы. М., Молодая гвардия, 1977; — 224 с., 65 000 экз.
 Избранное: Стихотворения и поэмы. М., Художественная литература, 1978. — 288 с; 25 000 экз.
 Я шёл к тебе: Стихи. Челябинск, ЮУКИ, 1979—120 с.; 5 000 экз.
 Лирика: Стихотворения и поэмы. / Вс. ст. Б. Примерова, М., Советская Россия, 1979; — 400 с., 25 000 экз.
 Первый ветер: Стихи. Уфа, 1981;
 Хочу быть ветром: Стихотворения и поэмы. М., Советский писатель, 1982; — 176 с., 20 000 экз.
 Посвящение: Избранное. М., Молодая гвардия, 1982; — 368 с., 60 000 экз.
 Посреди холма: Стихотворения и поэмы. М., Современник, 1983; — 424 с., 20 000 экз.
 Лирика: Стихи и поэмы. М., Советский писатель, 1986; — 416 с., 28 500 экз.
 Благодарение. Поэт о поэтах: Портреты писателей, очерки, литературная критика. / Вст. ст. Е. Осетрова. М., Современник, 1986—304 с.; 20 000 экз.
 Я помню: Стихотворения, баллады, поэма. М., 1987; — 208 с., 10 000 экз.
 Нас двое: Стихотворения и поэмы. М., Советская Россия,1987 — 304 с., 10 000 экз.
 Обещание: Стихотворения и поэмы. М., Современник, 1989; — 366 с., 25 000 экз.
 Хочу быть ветром. М., Советская Россия, 1989; — 192 с., 25 000 экз.
 Бессмертный маршал. М., Советский писатель, 1989; — 96 с.
 Будь со мной: Стихи о любви. М., 1996;
 Лицо: Стихи. Оренбург, 1997;
 Басни и сказы про ельцинские проказы: Басни. М, 1997;
 Крест поэта: Очерки. М., 1998;
 Бессмертный маршал: Драматическая поэма. М., 2000;
 Ратный миг: Стихотворения, баллады, поэмы. М., 2000;
 «Обида и боль», кн. 1, «Отстаньте от нас!» кн.2: Очерки, М., 2002;
 Голос любви: Стихи и поэмы. Челябинск, Танкоград, 2003. — 320 с.; 500 экз.
 Биллы и дебилы: Роман в ярких документальных рассказах. М., 2003.
 Три круга: Проза. — Челябинск, «Танкоград», 2004.
 Восхождение: Собрание сочинений в одном томе. — М., «Советский писатель», 2004. — 528 с., 1 000 экз.
 Крест поэта: Очерки. М., Алгоритм, 2006. — 608 с., 2 000 экз.
  Где твой меч? Стихотворения, поэмы. М., Алгоритм, 2006.— 432 с., 1 000 экз.
 За одну тебя: Стихотворения, поэмы. М., Алгоритм, 2007. — 448 с., 1 000 экз.
 Первая леди: Проза.— М., Алгоритм, 2007.— 560 с.
 Сувенир: Басни, эпиграммы. М., Алгоритм, 2007. — 432 с., 1 000 экз.
 Ты — моя: Стихотворения. М., Рипол-классик, 2008. — 160 с., 1 000 экз.
 Один изъян от этих обезьян: Политическая сатира, басни. Челябинск, 2009.
 Макаки в полумраке : Очерки. М., 2010.
 Здравствуй, время! Стихотворения, поэмы. М., 2010.
 Пути свидания. Стихотворения, поэмы. М., 2011.
 Русская отвага. Стихотворения, поэмы. М., 2011.
 Мы вас видим. Стихотворения. Челябинск, 2012.
 Твои ладони. Стихотворения, поэмы. М., 2014.
 Купола Кремля. Стихотворения, поэмы. ISBN 978-5-00095-264-1 М., 2016.
 Ты моя. Стихотворения. ISBN 978-5-00095-616-8 М., 2018.
 Тоска по крыльям. том 1. Стихотворения, поэмы. ISBN 978-5-4484-1038-3. М., 2019.
 Чаша судьбы. том 2. Стихотворения, поэмы. ISBN 978-5-4484-1039-0. М., 2019.

Переводы 
 Дугужев К. Журавли. / Пер. с черкесского В. Сорокина. — М., Советская Россия, 1973

Награды 
 орден «Знак Почёта»
 Орден Дружбы

Премии 
 премия Ленинского комсомола (1974) — за книгу поэм «Огонь»
 Государственная премия РСФСР имени М. Горького (1986) — за книгу стихов «Хочу быть ветром» (1982)
 Международная премия имени М. А. Шолохова в области литературы и искусства (2000) — за поэму «Бессмертный маршал»
 премия имени В. Д. Фёдорова
 премия имени В. К. Тредиаковского
 премия имени А. Т. Твардовского
 всероссийская литературная премия имени Д. Н. Мамина-Сибиряка
 премия журнала «Огонёк» (1969, 1975)
 Премия имени Сергея Есенина
 Премия имени Н. С. Гумилёва
 Премия имени Бориса Ручьёва
 Премия имени Дмитрия Кедрина «Зодчий»

Примечания

Литература о творчестве Вал. Сорокина 
 Макаров А. Эстафета поколений (стр. 353 −357). Непокой молодости. — В кн.: Во глубине России. // М., 1973;
 Цыбин В. Песенная биография времени. — Литературная Россия, 24 мая 1974;
 Кочетков В. Перепутье. — В кн.: В. Кочетков. Люди и судьбы. // М., 1977;
 Калугин В. Дар поэтического перевоплощения. // День поэзии, 1977. – М.: Советский писатель, 1977.
 Жуков, Д. Слава русского поля. / О драматической поэме Валентина Сорокина «Дмитрий Донской». // Лит. Россия, 1978, № 7, 17 февраля.
 Свининников, В. В глубины памяти народной: Творческая биография поэта Валентина Сорокина. // Смена, 1978, № 20.
 Русская советская поэзия. Традиции и новаторство. 1946—1975. / Под ред. Выходцева П. С., Смородина А. А. Л.: Наука. Ленинградское отделение. 1978.
 Ханбеков Л. Выбираю бой. Штрихи к творческому портрету Валентина Сорокина. — Челябинск, 1980;
 Воронов, Н. Вера и страсть. (Творческий портрет Валентина Сорокина.) // Лит. Россия, 1986, 25 июля.
 Суздалев, Г. Сын народа. // Советский воин, № 4, 1987.
 Фомичёв, В. «Не бывает слепою любовь». // Лит. Россия, 1988, 9 сентября, С. 13.
 Семанов С.Н. Насчет партизанской войны (о кн. В. Сорокина «Крест поэта». – М., 1998.) // Наш современник. – 1998. – № 10.
 Филиппов А. Серебряные струны Зилаира. — В кн.: Востребованные временем. Уфа, 1999;
 Валеев Р. Первый среди друзей. — Челябинский рабочий, 25 июля 2001;
 Сычёва Л. А. Тайна поэта. Документальная повесть-размышление о жизни и творчестве, Челябинск, 2002;
 Минералов, Ю. История русской литературы: 90-е годы XX века: учебное пособие. М., Владос, 2004.
 Прокушев Ю. Л. «Беречь Россию не устану…» Челябинск, 2005;
 Белозёрцев А. Журавлиная высь. — в кн. Священного призвания стихия. о жизни и творчестве поэтов Южного Урала. — Челябинск, 2005;
 Захаров Н. Красивая мудрость слова: Исследование литературного творчества. — М., 2006.
 Старостенко, Г. Русский язык Валентина Сорокина. // МОЛОКО, 2006, 24 июля.
 Жуков, А. Вперёдсмотрящий. // Лит. Россия, 2006, № 31-32, 4 августа, С. 11.
 Байгушев А. Культовый поэт русских клубов Валентин Сорокин. 15 тайн русского сопротивления. — М., 2008.
 Сычёва Л. А. Время Бояна. Книга о русской поэзии и художественном слове. — М., 2011.
 Сычёва Л. А. Природа русского образа. — Санкт-Петербург, 2013.
 Крупин Михаил. О поэзии Сорокина Валентина Васильевича,  ПОСЛЕДНЯЯ ЗВЕЗДА.
 Пустовойтова Е. Талант, помноженный на волю к жизни
 Бондаренко В. О поэзии Валентина Сорокина.Русское поле.
 Веретенников В. Русская отвага Валентина Сорокина. Газета «Завтра».
 Голубничий, И. Имя русское. // Моск. литератор, 2010, № 24.
 Малинин, О. Красивый и гордый: О моём литературном учителе — поэте Валентине Сорокине. // МОЛОКО, 2011, № 11.
 Савельев, И. Огонь мартена и души в строках его стихов: Гражданский дар поэта Валентина Сорокина. // Правда, 2011, № 78, 22 — 25 июля.
 Шац, Я. Последний мамонт" или не последний на Руси поэт? // МОЛОКО, 2013, № 11
 Сычёва Л. А. Славянские и героические мотивы в лирике Валентина Сорокина. Славянские чтения.
 Бозина О. Утверждающий братство. О книге стихов «Твои ладони».
 Бузни Евгений. Не поют соловьи без цветенья / Общеписательская литературная газета, № 5, 16.05.14
 Попова Нина. «Мне Россия сердце подарила» Общеписательская литературная газета, № 6, 2016
 Сычёва Л. А. Дорога поэта. Книга о жизни и творчестве. КДУ, 2016.
 Петелин, В. Валентин Васильевич Сорокин. // В кн. История русской литературы второй половины XX века. Том II. 1953—1993. М.: Центрполиграф, 2013.
 Третьякова, Е. Многая лета Валентину Сорокину! Деятели культуры поздравляют. МОЛОКО, 2016, № 7.
 Коробов, М. Благодарение Валентину Сорокину. МОЛОКО, 2017, № 4.
 Рыжкова, Л. В. Крылатое призвание. О творчестве Валентина Сорокина В кн.: Русские поэты почвенники XX — первой четверти XXI вв.: уральский поэтический феномен. М., 2017.
 Рыжкова Л. (Рыжкова-Гришина Л. В.) Крылатое призвание. О творчестве В. Сорокина // Российский научный журнал, 2018, № 1(58). С. 138—163. [Электронный ресурс]. URL: http://rnjournal.narod.ru/58.pdf
 Веретенников, В. Прорицание о Земле Русской Валентина Сорокина. О книге «Купола Кремля» РНЛ, 18.02.2017.
 Берова, М. Бессмертные Родины лики. О книге «Купола Кремля» МОЛОКО, 2018, № 3.
 Дубровина, Е. Крылатое творчество от львиного сердца. О двухтомном собрании Валентина Сорокина. Полдень, 2020, № 19.
{{}}

Ссылки 
 
 Валентин Сорокин
 Валентин Васильевич Сорокин
 Валентин Сорокин на видео
 Сайт поэта 
 Валентин Сорокин. Стихи. Биография. Фото на сайте «Лучшие русские поэты и стихи»
 Интервью Валентина Сорокина
 Книги Валентина Сорокина на ThankYou.ru
 Валентин Сорокин в журнале «Родная Кубань»
 Интервью Валентина Сорокина в МК
 Интервью Валентина Сорокина журналу «Русская мысль» (Париж) № 5, 2020.

Члены Союза писателей СССР
Русские писатели по алфавиту
Русские поэты
Русские писатели XXI века
Писатели-соцреалисты
Главные редакторы СССР
Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Преподаватели Литературного института имени А. М. Горького
Родившиеся в Башкортостане
Подписавшие «Письмо семидесяти четырёх»
Члены Международного сообщества писательских союзов